Partito Conservatore (Conservative Party) – partito politico del Regno Unito
 Partito Conservatore (Konserwatiewe Party van Suid-Afrika) – partito politico del Sudafrica
 Partito Conservatore (Partidul Conservator) – partito politico della Romania
 Partito Conservatore (Konservative Partei) – partito politico della Prussia
 Partito Conservatore del Canada (Conservative Party of Canada; Parti Conservateur du Canada) – partito politico del Canada
 Partito Conservatore Colombiano (Partido Conservador Colombiano) – partito politico della Colombia

 Partito Popolare Conservatore (Det Konservative Folkeparti) – partito politico della Danimarca